Pizzi, alias van Luís Miguel Afonso Fernandes (1989), een Portugees voetballer
 Juan Antonio Pizzi (1968), een voetbalcoach en voormalig profvoetballer
 Nilla Pizzi, een Italiaans zangeres